Didier Anzieu (1923-1999), psychanalyste français ;
 Annie Anzieu (1924-2019), psychanalyste française.